Ликёр (от ;  — «жидкость») — ароматный, как правило сладкий алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением кореньев и пряностей. Содержание этилового спирта варьируется в широких пределах (от 15 % до 75 % по объёму), а содержание сахара, как правило, колеблется между 25 % и 60 %.

Коммерческое производство ликёров началось в Средние века, когда алхимики, врачи и монахи искали эликсир жизни. Это привело к появлению большого количества широко известных ликёров, в том числе носящих имена религиозных орденов, которыми эти напитки были впервые получены. В настоящее время производство ликёров развито практически повсеместно, те или иные местные разновидности нередко упоминаются в путеводителях для привлечения внимания туристов.

Классификация ликёров 
Из-за большого разнообразия ликёров и способов их производства, существует множество вариантов классификации по разным признакам: по крепости, степени сладости (популярный во Франции метод), основным вкусовым ингредиентам (фруктовые, ягодные, цитрусовые, на травах и кореньях, на цветах и др.), по виду спиртовой основы. Название ликёра может являться торговой маркой (например — Baileys, Grand Marnier), или же просто родовым именем (например — шартрез, кюрасао).

Традиционно ликёры подразделяются на крепкие (35—45 % спирта, 30—50 % сахара), десертные (25—30 % спирта и 25—30 % сахара) и кремы (15—23 % спирта и 50—60 % сахара). К первой группе относится большинство наиболее старых ликёров, изобретённых монахами, аптекарями, кондитерами. Крем-ликёры появились относительно недавно, в середине XX века, они отличаются густотой и очень сладким вкусом. Иногда выделяют группу эмульсионных ликёров; такие ликёры характеризуются непрозрачностью, составом (на основе яиц, сливок и т. п., как правило с высоким содержанием жира), крепостью выше 15 % спирта (18-35 %) и содержанием сахара выше 15 % (15-35 %).

Употребление 
Ликёры обычно подают в конце обеда с чаем или кофе, а также в качестве дижестива. Употребляются как в неразбавленном виде, так и в составе множества смешанных напитков и коктейлей, хорошо смешиваются с различными соками. Используются также для приготовления всевозможных блюд, прежде всего — десертов.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Ликёро-водочные изделия СССР
 Энциклопедия ликёров